TZ – codice vettore IATA di air-taxi europe
 TZ – vecchio codice vettore IATA di ATA Airlines
 TZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Tanzania
 .tz – dominio di primo livello della Tanzania